Куеро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 13 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 7451 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 19282,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Куерон

 Куерон на сайті французького Національного інституту географії
 Куерон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Мапа муніципалітету Куерон на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Куерон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара